

Еджертон — місто, штат Канзас
 Еджертон — місто, штат Міннесота
 Еджертон — місто, штат Міссурі
 Еджертон — місто, штат Вісконсин
 Еджертон — місто, штат Вайомінг
 Еджертон — селище, штат Огайо